Bandledare kan syfta på:

 Bandledare (vapen) – en matningsmetod/matningshjälpmedel till automatvapen.
 Bandledare (musik) – en ledare av ett musikband